Robert Wright (1752–1826) az Amerikai Egyesült Államok szenátora Maryland államból 1801–06 között
Robert Wright (1914–2005) amerikai dalszerző, dalszövegíró
Robert Wright (* 1957) újságíró, tudós, tudományos sikerkönyvek díjnyertes szerzője